Bosenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Bosenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Bosenbach (Kohlbach), linker Zufluss des Kohlbachs im Pfälzerwald auf der Gemarkung von Edenkoben, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Bosenbach (Blies), linker Zufluss der Blies in St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Bosenbach (Gründlach), rechter Zufluss der Gründlach in Heroldsberg,  Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Bosenbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs vor Friedelhausen, Ortsgemeinde Bosenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bösenbach